Peut désigner:
l'alias d'un belge et agent allemand. Voir Jacques Desoubrie.

un arbitre.Voir Jacques Devillers (arbitre)

un artiste. Voir Jacques Devillers (graphiste)